Kappa (tvrtka)
 Kappa (japanska mitologija)
 Kapa, (grčki srednji rod: Κάππα; veliko slovo Κ; malo slovo κ ili , 10. slovo grčkog alfabeta